Angelica angelicastrum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Johann Centurius von Hoffmannsegg och Heinrich Friedrich Link, och fick sitt nu gällande namn av Antonio Xavier Pereira Coutinho. Angelica angelicastrum ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Kvannar
angelicastrum